Vassalli ist der Familienname folgender Personen: 

 Angelo Vassalli (1792–1818), italienischer Geistlicher, Bischof von Massa Lubrense
 Filippo Vassalli (1885–1955), italienischer Jurist
 Fortanerius Vassalli († 1361), italienischer Franziskaner und Kardinal
 Francesco Vassalli (1862–1920), Schweizer Politiker (FDP), Nationalrat des Kantons Tessin
 Giuliano Vassalli (1915–2009), italienischer Politiker und Justizminister
 Luigi Vassalli, auch Vassalli-Bey (1812–1887), italienischer Ägyptologe
 Luigi Vassalli (Bildhauer) (1867–1933), Schweizer Bildhauer
 Mikiel Anton Vassalli (1764–1829), maltesischer Schriftsteller
 Sebastiano Vassalli (1941–2015), italienischer Schriftsteller